Ска́зкин — русская фамилия.

Наиболее известны 2 брата:
 Сказкин, Михаил Ананьевич (1883—1967) — русский сказочник.
 Сказкин, Сергей Данилович (1890—1973) — советский академик-медиевист.
 Сказкин, Фёдор Данилович (1900—1968) — советский физиолог растений.